Dunnington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Dunnington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Dunnington – miejscowość w Indiana (USA)
 Dunnington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire